Bathypathes är ett släkte av koralldjur. Bathypathes ingår i familjen Schizopathidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svarta koralldjur
Bathypathes